Autolykos (griechisch , lateinisch Autolycus) steht für:

 Autolykos (Mythologie), Sohn von Hermes und Chione, Großvater des Odysseus
 Autolykos (Sohn des Deimachos), mythischer Gründer von Sinope 
 Autolykos (Athlet) (um 435–403 v. Chr.), Sohn des Lykon, Athener Athlet
 Autolykos von Pitane (4. Jh. v. Chr.), griechischer Astronom und Mathematiker
 Autolykos, Adressat der Schrift Ad Autolycum von Theophilus von Antiochia
 Autolycus (Mondkrater), benannt nach Autolykos von Pitane